

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Stare Sady – część wsi Lipiny w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Stare Sady – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki

Zobacz też 
 Sady, Nowe Sady